

Calciatori 
Arkadiusz Kowalczyk, calciatore polacco
Bartosz Kowalczyk, calciatore polacco
Edward Kowalczyk, calciatore polacco
Henryk Kowalczyk, calciatore polacco 
Jacek Kowalczyk, calciatore polacco
Jean Kowalczyk, calciatore polacco 
Józef Kowalczyk, calciatore polacco 
Kamil Kowalczyk, calciatore polacco
Konrad Kowalczyk, calciatore polacco
Krystian Kowalczyk, calciatore polacco
Krzysztof Kowalczyk, calciatore polacco 
Leszek Kowalczyk, calciatore polacco 
Maciej Kowalczyk, calciatore polacco 
Marcin Kowalczyk (1985), calciatore polacco
Marcin Kowalczyk (1993), calciatore polacco
Marek Kowalczyk (1961), calciatore polacco
Marek Kowalczyk (1977), calciatore polacco 
Markus-Peter Kowalczyk, calciatore polacco
Michal Kowalczyk, calciatore polacco
Pawel Kowalczyk, calciatore polacco
Wadoslaw Kowalczyk (1973), calciatore polacco 
Wadoslaw Kowalczyk (1986), calciatore polacco 
Richard Kowalczyk, calciatore polacco
Robert Kowalczyk, calciatore polacco
Robin Kowalczyk, calciatore polacco
Waldemar Kowalczyk, calciatore polacco
Wojciech Kowalczyk, calciatore polacco

Altre persone 
Ed Kowalczyk, cantante statunitense
Mateusz Kowalczyk, tennista polacco
Józef Kowalczyk, arcivescovo cattolico polacco
Justyna Kowalczyk, fondista polacca
Marcin Kowalczyk, speedcuber polacco